«Сестра Тона» () — картина албанского художника Колы Идромено.

Полотно было написано в 1883 году и изображает сестру художника. Картина также известна как «Албанская Мона Лиза» (). Является одной из лучших работ Колы Идромено.

Полотно изображает девушку, одетую в национальные одежды, которая левой рукой прикрывает своё лицо белой вуалью, придерживая её правой рукой. В настоящее время находится в Национальной галерее изобразительных искусств Албании.

Примечания

Ссылки 
 E vërteta e Motër Tones 
 Motra Tone (video)

Картины Колы Идромено
Искусство Албании
Женские портреты XIX века